Wyżni Staw – nazwa kilkunastu jezior w Tatrach, występujących zazwyczaj razem z Niżnim Stawem.

 Wyżni Ciemnosmreczyński Staw
 Wyżni Wielki Furkotny Staw
 Wyżni Mały Furkotny Stawek
 Wyżni Harnaski Staw
 Wyżni Jamnicki Staw
 Wyżni Kozi Staw
 Wyżnie Mnichowe Stawki
 Wyżni Niespodziany Stawek
 Wyżni Rakitowy Stawek
 Wyżni Staw Rohacki
 Wyżni Rumanowy Stawek
 Wyżni Rzeżuchowy Stawek
 Wyżni Siwy Staw
 Wyżni Smrekowicki Stawek
 Wyżni Staw Spiski
 Wyżni Strzelecki Staw
 Wyżni Teriański Staw
 Toporowy Staw Wyżni
 Wyżni Zbójnicki Staw
 Wyżni Żabi Staw Białczański
 Wyżni Żabi Staw Mięguszowiecki